Thema (altgriechisch für „das Aufgestellte, der Satz“) steht für:

 Thema (Musik), charakteristischer, musikalischer Gedanke
 Thema (Literatur), Grundgedanke eines literarischen Werkes
 zwei verschiedene Begriffe in der Sprachwissenschaft:
 der im Kontext schon bekannte Teil einer Aussage, siehe Thema-Rhema-Gliederung
 der Teilnehmer einer Situation, der lokalisiert wird, sich bewegt oder sich verändert, siehe Semantische Rolle
 Sujet, Objekt, das zum Gegenstand einer künstlerischen Darstellung wird
 Thema, Benutzeroberfläche von Computerprogrammen, siehe Skin (Computer)
 Thema (Fernsehsendung), österreichische Informationssendung auf ORF 2
 Thema (byzantinische Verwaltung), Verwaltungsdistrikt im Byzantinischen Reich
 THEMA, Abkürzung für Theater Magdeburg

Automobile:
 

Personen:
 Andrea Thema (* 1957), deutsche Künstlerin
 Benjamin C. Thema (1912–1982), botswanischer Politiker

Siehe auch:

 Tema (Hafenstadt in Ghana)

Abkürzung